Ravno je lahko:
 Ravno, Dobje pri Planini (Slovenija)
 Ravno, Raka (Slovenija)  
 Ravno, Trebinje (Bosna in Hercegovina)
 Ravno, Kupres (Bosna in Hercegovina)
 Ravno, Črna gora